Râul Târgului se poate referi la:

 Râul Târgului - afluent al Argeșului
 Râul Târgului - afluent al râului Someșul Mare
 Râul Târgului - afluent al râului Suceava
 Râul Târgului - afluent al Șomuzului Mare
 Râul Târgului - afluent al Târnavei Mari